СПАЛ ( — Società Polisportiva Ars et Labor, Спортивное общество искусства и труда) — итальянский футбольный клуб из города Феррара, выступающий в Серии B, втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Основан в 1907 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Паоло Мацца» (с 1928 года, назван в честь президента клуба с 1946 по 1977), вмещающем 16 134 зрителей. Лучшим достижением клуба в Серии А стало 5-е место в сезоне 1959/60. Высшим достижением в Кубке страны является проигрыш в финале «Наполи» со счётом 1:2.

История

Società Polisportiva Ars et Labor 
Клуб был основан в 1907 году как Circolo Ars et Labor монахом салезианцем Пьетро Ачербисом (Pietro Acerbis). В 1913 был переименован в Società Polisportiva Ars et Labor. Команда играла в Серии А с 1920 по 1925 гг., а затем с 1951 по 1968. Лучший результат — 5-е место в сезоне 1959-60 гг. В 2005 году клуб был объявлен банкротом и основан новый — Spal 1907.

S.S.D. Real S.P.A.L. 
Летом 2012 года, после второго банкротства, клуб был основан вновь как Società Sportiva Dilettantistica Real S.P.A.L. и начал играть в Серии D.

S.P.A.L. 2013 
В конце сезона 2012/13 клуб вернул себе прежнее название необычным способом: клуб Серии С «Джакоменсе» (A.C. Giacomense) сменил прописку и переехал в Феррару. 12 июля 2013 владелец СПАЛ Роберто Бенаскутти (Roberto Benasciutti) заключил сделку по слиянию обоих клубов под названием S.P.A.L. 2013 для продолжения футбольной истории клуба S.P.A.L.

Новый клуб закончил сезон 2013/14 Второго дивизиона Про-лиги (Lega Pro Seconda Divisione) на шестом месте и получил путёвку в объединённую Про-лигу (Lega Pro) на следующий сезон.

В субботу 23 апреля 2016 года команда обеспечила себе место в Серию B впервые с сезона 1992/93.

В 2017 году, спустя всего год после выхода в Серию B, команда сумела выиграть турнир и напрямую выйти в Серию A.

Клубные цвета и эмблема 
Цвета клуба — синий и белый, из-за чего команду нередко называют «домом Эсте» в виду сходства с цветами знаменитого аристократического рода.

Неофициальным символом коллектива также является олень.

Текущий состав 

По состоянию на 27 января 2021 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Достижения 
 Финалист Кубка Италии: 1962
 Победитель Серии В: 2016/17
 Обладатель Кубка швейцарско-итальянской дружбы: 1968

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии